Wargen ist der deutsche Name zweier heute in Polen bzw. Russland liegender Orte:
 Wargen, Kreis Obornik, Posen: Wargowo (Obornik), Dorf im Powiat Oborniki, Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Wargen, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen: Kotelnikowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad, Russland